Função de densidade de probabilidade — conceito estatítico 
 Congregação da Pequena Obra da Divina Providência — ou Filhos da Divina Providência; ordem religiosa da Igreja Católica

Partidos políticos
 Partido Democrático Liberal — da Alemanha; em alemão: Freie Demokratische Partei
 Partido Liberal Radical da Suíça — em alemão: Freisinnig-Demokratische Partei